

Ciências
 Ordem (biologia)  — classificação taxonômica

Matemática
 Relação de ordem — relação matemática, definida entre pares de um mesmo conjunto

Religião
 Ordem (sacramento) — sacramento da Igreja Católica
 Ordem religiosa — reunião de pessoas consagradas

Geografia 
 Ordem (Lousada) — freguesia do concelho de Lousada, Portugal

Outros
A Ordem —jornal brasileiro do Espírito Santo
Real Ordem (Espanha)
Ordem (bolsa) — ordem em uma bolsa de valores ou outro mercado financeiro de capitais

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de matemática